Agata Piszcz – kajakarka
 Edmund Piszcz – biskup
 Edward Piszcz – dziennikarz
 Rafał Piszcz – kajakarz
 Swiatłana Piszcz – białoruska polityczka

Zobacz też 
 Píšť – wieś w Czechach

Polskie nazwiska